Ирина Владимировна Таранник (род. 1985) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 12 октября 1985 года в городе Благовещенск Амурской области. Росла в городе Сулин Ростовской области.

В 2008 году окончила ВТУ им. М. С. Щепкина (курс В. Коршунова).

С 2007 года — актриса РАМТа, одна из ведущих актрис труппы. Среди ролей в театре -

С июля 2014 года жена актёра Дениса Васильева.

7 октября 2015 года родила дочь.

Награды 
Лауреат премии «Золотой лист». Лауреат «Театральной премии МК» в номинации «Лучшая женская роль» в категории «Начинающие»

Роли в студенческом театре 
 «Наш цирк» — Иллюзион
 2007 — «Лето и дым» Т. Уильямса — Альма Уайнмиллер

Роли в РАМТе 
 1989 — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Режиссёр: Джон Крэнни — Сьюзен Харпер (ввод)
 1999 — «Незнайка-путешественник» Носова. Режиссёр: Алексей Блохин — Ласточка (ввод)
 2001 — «Принц и нищий» М. Твена. Режиссёр: Алексей Бородин — Елизавета (ввод)
 2007 — «Берег утопии» 1 часть. Путешествие. Режиссёр: Алексей Бородин — Любовь Бакунина (Лауреат «Театральной премии МК» в номинации «Лучшая женская роль» в категории «Начинающие»)
 «Берег утопии». 3 часть. Выброшенные на берег. Режиссёр: Алексей Бородин — Терезина
 2008 — «Красное и чёрное» Стендаля. Режиссёр: Юрий Ерёмин — Элиза, служанка
 2010 — «Думайте о нас» Е.Клюева. Режиссёр: Владимир Богатырёв — Мария
 2010 — «Чехов-GALA» Чехова. Режиссёр: Алексей Бородин — Дашенька («Свадьба»)
 2010 — «Сентиментальные повести» Михаил Зощенко. Режиссёр: Рустем Фесак — Тамара
 2012 — «Участь Электры» Юджин О'Нил. Режиссёр: Алексей Бородин — Хейзел
 2013 — «Мушкетёры» А. Дюма. Режиссёр: Андрей Рыклин — Королева
 2018 — «Последние дни» (по произведениям А. Пушкина, М. Булгакова и Б. Акунина). Режиссёр: Алексей Бородин — Гончарова
 2019 — «Проблема» Тома Стоппарда. Режиссёр: Алексей Бородин — Хиллари
 2021 — «Горе от ума» А. Грибоедова. Режиссёр: Алексей Бородин — Софья

Роли в кино 
 2009 — «Сделать гейнер» — Мария
 2009 — «Как же быть сердцу»
 2010 — «Шахта. Взорванная любовь» — Ася
 2011 — «Усадьба» — Сокольникова Глафира Андреевна
 2011 — «Фурцева. Легенда о Екатерине» — Жизель
 2011 — «Была тебе любимая» — Лена
 2012 — «Кто, если не я?» — Варвара Епишева
 2012 — «Майский дождь» — Ольга
 2013 — «Человеческий фактор» — Анна Крымова
 2013 — «Ой, ма-моч-ки!» — Елена Покровская
 2013 — «Я думал, ты будешь всегда» — Мила
 2013 — «Стройка» — Катя
 2014 — «Дело Багатами» — Ольга Шаповалова
 2015 — «Сельский учитель» — Валентина Николаевна Теплова
 2016 — «Фото на недобрую память» — Маша Егорова
 2016 — «Любовь как стихийное бедствие» — Ирина
 2016 — «Судьба по имени любовь» — Людмила (Мила) Крылова
 2016 — «Боль чужой потери» — Ксения Гальперина
 2017 — «На краю любви» — Маша
 2017 — «Я никогда не плачу» — Тина
 2017 — «Калейдоскоп судьбы» — Ольга Вишневецкая
 2018 — «Секрет Майя» — Наташа
 2018 — «Лучше, чем люди» — Светлана Торопова

Примечания

Ссылки 
 Ирина Таранник на сайте КиноПоиск
 Страница актрисы на сайте РАМТа

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина